Husören (Tistersöarna), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel, centraal in de eilandengroep Tistersöarna
 Husören (Båtön) een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel